James Tyrrell (1450-1502), chevalier anglais ;
 James Tyrrell (1642-1718), écrivain et historien anglais.